Henri Delaborde – schermidore francese
 Henri Delaborde – critico d'arte e pittore francese
 Henri-François Delaborde – generale francese
 Henri-François Delaborde – storico francese